Die 13. Pan Pacific Swimming Championships, ein Langbahn-Schwimmwettbewerb, fanden vom 9. bis 14. August 2018 in Tokyo, Japan statt.

Frauen

Freistil

50 m Freistil

100 m Freistil

1500 m Freistil

100 m Rücken

Staffel 4 × 100 m Lagen 

Schwimmwettbewerb
Sportveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Kōtō
Tokyo Aquatics Centre